Felbert ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Confeld von Felbert (1856– ca. 1933), deutscher Architekt und Maler
 Peter von Felbert (* 1966), deutscher Fotograf

Siehe auch:

 Velbert